Геоложкият период е едно от няколкото подразделения на геоложкото време, подинтервал на геоложката ера. Продължителността му варира от 50 до 200 милиона години. Често периодите отразяват основните промени във флората и фауната както и промените в климатичните и геоложки условия.

Геолозите са разделили историята на Земята на няколко периода. Всеки период може да се раздели на отделни епохи. Скалите, образувани по време на даден период, принадлежат към стратиграфска единица, наречена система.

Геология
Единици за време